Lais la Vella, coríntia, la més bella del seu temps
 Lais la Jove, siciliana que va rivalitzar en bellesa amb Lais de Corint
 Lais, plural de lai